Семеново́д — посёлок в Бийском районе Алтайского края России. Входит в состав Малоенисейского сельсовета.

География 
Находится в восточной части края, в южных пределах Бийско-Чумышской возвышенности, на берегу реки Бия, примерно в 2 км от села Малоенисейское.
Климат
умеренный континентальный. Самый холодный месяц: январь (до −54 °C), самый тёплый: июль (до +39 °C). Годовое количество осадков составляет 450—500 мм.

История 
Посёлок входит в муниципальное образование «Малоенисейский сельсовет» согласно муниципальной и административно-территориальной реформе 2007 года.

Население 

 национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 93 % от жителей.

Инфраструктура 
Функционируют: фельдшерско-акушерский пункт, сельский клуб.

В центре поселения, селе Малоенисейское, находится общеобразовательная школа, отделение «Почты России».

Транспорт 
Через посёлок вдоль реки проходит автодорога общего пользования регионального значения «Бийск — Усятское — Соусканиха — Верх-Кажа» (идентификационный номер 01 ОП РЗ 01К-34.

Остановка общественного транспорта «Семеновод».

Примечания 

Населённые пункты на реке Бия
Населённые пункты Бийского района